Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 12 lutego w Hochfilzen. 

Mistrzem świata został Francuz Martin Fourcade. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansował z trzeciego miejsca zajętego w sprincie i o 22,8 s wyprzedził Norwega Johanesa Bø, który utrzymał swoją pozycję. Brązowy medal zdobył weteran tras biathlonowy, rodak Bø, Ole Einar Bjørndalen.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017